Codex Vindobonensis es la denominación común de los códices (codex en latín) conservados en la Biblioteca Nacional de Austria (Österreichische Nationalbibliothek -ÖNB-) en Viena (Vindobona en latín).

El "Departamento de Manuscritos y Libros Raros" de esa institución se creó en abril de 2008 por reunión de los anteriormente denominados departamentos de "Manuscritos, Autógrafos y Colecciones Privadas" e "Incunabula y Libros Antiguos y Valiosos" (incunabula se traduce en castellano por "incunables").

Como signatura interna para los manuscritos se utiliza la abreviatura Cod. más otra abreviatura para el grupo al que pertenecen, en la mayor parte agrupaciones por idioma, en el caso de la colección china y japonesa se utiliza el genérico Cim. (de cimelia -"tesoros"-). La abreviatura genérica Cod. Vindob. (Codex Vindobonensis -"códice de Viena"-) se usa para dejar clara la localización del manuscrito en esta biblioteca.

Signaturas
Manuscritos latinos
Cod. 1-15000 (los presentes en la biblioteca desde su fundación)
Cod. Ser. n. 1-50178 = Codices Series nova (nuevas adquisiciones, a partir de 1870).
Cod. Armen. 1-34 = Codices Armeniaci (manuscritos armenios)
Cod. Aethiop. 1-45 = Codices Aethiopici (manuscritos etíopes)
Cim. Sin. 1-390 (gaps in the sequence of shelfmarks: Cim. Sin. 1-24, 163, 215, 384-390) = Cimelia Sinica (manuscritos chinos)
Cod. Georg. 1-5 = Codices Georgici (manuscritos georgianos)
Manuscritos griegos:
Cod. Jur. gr. 1-18 = Codices Juridici graeci (jurídicos)
Cod. Hist. gr. 1-130 = Codices Historici graeci (históricos)
Cod. Phil. Gr. 1-347 = Codices Philologici et Philosophici graeci (filológicos y filosóficos)
Cod. Suppl. gr. 1-201 = Codices Supplementum graecum (suplemento)
Cod. Theol. gr. 1-337 = Codices Theologici graeci (teológicos)
Fragm. = Fragmenta (fragmentos)
Cod. Hebr. 1-244 = Codices Hebraici (hebreos)
India:
Cod. Ind. 1-171 = Codices Indici (lenguas de la India)
Cod. Sanskr. 1-33 = Codices Sanskritici (sánscrito)
Cim. Jap. 3, 9, 18, 21, 51 = Cimelia Japonica (japoneses)
Cod. Copt. 1-18 = Codices Coptici (coptos)
Cod. Min. 1-143 = Codices Miniati (miniados -manuscritos iluminados-)
Cod. Mexic. 1-12 = Codices Mexicani (mexicanos)
Cod. Mongol. 1-2 = Codices Mongolici (mongoles)
Orientales:
Cod. A. F. 1-557 = Alter Fond (fondo antiguo)
Cod. N. F. 1-479 = Neuer Fond (nuevo fondo)
Cod. Mixt. 1-1943 = Codices Mixti (de diversas procedencias)
Cod. H. O. 1-231 = Codices Historia Osmanica (historia otomana)
Cod. Gl. 1-250 = Códices de la Colección Glaser
Cod. Slav. 1-236 (229-233 blank) = Codices Slavici (eslavos)
Cod. Syr. 1-11 = Codices Syriaci (siríacos)

Códices notables
Entre los códices conservados en la Biblioteca Nacional de Viena hay un cierto número de manuscritos especialmente notables por distintas características, como su valor histórico, artístico o literario.

Latinos
 Codex Vindobonensis 387, un compendio astronómico carolingio
 Codex Vindobonensis 751, una colección del siglo IX de la correspondencia de San Bonifacio
 Codex Vindobonensis 795, con cartas y tratados de Alcuino de York (siglo IX)
 Cod. Vindob. ser. nov. 2644, con el Tacuinum sanitatis.
 Codex Vindobonensis B 11093, un tratado de arte bélico del siglo XV
Libros de horas
 Cod. Vindob. 1856, el Libro de horas negro de Galeazzo Maria Sforza
 Cod. Vindob. 1857, las Horas de María de Borgoña
 Cod. Vindob. 1897, las Horas de Jaime IV de Escocia
 Cod. Vindob. 1908, las Horas de María de Harcourt
Códices con el Nuevo Testamento o evangeliarios latinos
 Codex Vindobonensis Lat. 502, siglo VII
 Codex Vindobonensis Lat. 1235, siglo VI

Griegos
Cod. Vindob. med. gr. 1, llamado "Dioscórides de Viena", Constantinopla, ca. 512.

Codices Philologici et Philosophici graecis 
Tres códices del tratado De anima ("Del alma"), de Aristóteles:
 Codex Vindobonensis Philos. 2
 Codex Vindobonensis Philos. 75
 Codex Vindobonensis Philos. 157

Codices Theologici graeci
 Génesis de Viena o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 31, con dos hojas del Codex Petropolitanus Purpureus.
Un grupo de manuscritos minúsculos del Nuevo Testamento, numerados según Gregory-Aland:
 Minuscule 123, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 240 
 Minuscule 124, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 188
 Minuscule 125, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 50
 Minuscule 218, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 23
 Minuscule 219, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 321
 Minuscule 220, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 337
 Minuscule 404, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 313
 Minuscule 421, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 210
 Minuscule 424, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 302
 Minuscule 425, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 221
 Minuscule 434, o Codex Vindobonensis Theol. Gr. 71

Codices Juridici graeci
 Leccionario 45 o Codex Vindobonensis Jur. gr. 5, un leccionario del Nuevo Testamento (siglo X), numerado como 45 en  Gregory-Aland.

Papyri
Papiros:
 Pap. Vindobonensis gr. 2325 o "Fragmento Fayyum", un Evangelio apócrifo del siglo III
Papiros con el Nuevo Testamento:
 Papyrus 33 o Pap. Vindobonensis gr. 17973
 Papyrus 34 o Pap. Vindobonensis gr. 39784
 Papyrus 41 o Pap. Vindobonensis K. 7377. 7384. 7386. 7426. 7541-7548. 7731. 7912. 7914
 Papyrus 42 o Pap. Vindobonensis K. 8706, griego-copto
 Papyrus 45 o Pap. Vindobonensis G. 31974
 Papyrus 116 o Pap. Vindobonensis gr. 42417

Codices Supplementum graecum
 Minuscule 3, también conocido como Codex Vindobonensis Suppl. gr. 52, un minúsculo manuscrito del Nuevo Testamento, designado como número 3 en la numeración Gregory-Aland

Mexicanos 
 Codex Vindobonensis Mexicanus I, también conocido como Codex C, siglo XIV

Notas

Enlaces externos
Web oficial

Códices